Zkratka RIA může znamenat:

 Hodnocení dopadů regulace (RIA) – Regulatory Impact Assessment, Regulatory Impact Analysis
 Russian Information Agency Novosti
 Royal Irish Academy
 Rich Internet application
 RIA Novosti